

Musica
 Adrian Thomas – compositore e musicologo statunitense

Sport
 Adrian Thomas – ex cestista statunitense, professionista nella NBDL e in Asia.